200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Mistrzem świata został Rosjanin Anton Czupkow, czasem 2:06,96 poprawiając rekordy mistrzostw i Europy, ustanowione przez niego w półfinale. Pozostałe miejsca na podium zajęli Japończycy: Yasuhiro Koseki (2:07,29) zdobył srebro, a rekordzista świata Ippei Watanabe wywalczył brąz, uzyskawszy czas 2:07,47.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 10:28.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 18:14.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 28 lipca o 18:55.

Przypisy 

M